Keep On Smiling (nummer van James Lloyd), een single uit 1970 van de Jamaicaans-Engelse zanger James Lloyd
 Keep On Smiling (album van James Lloyd), een album uit 1983 met een nieuwe opname van dat nummer
 Keep On Smilin' (album van Wet Willie), een album uit 1974 van de Amerikaanse "southern rock"-band Wet Willie
 ''Keep On Smilin''' (nummer van Wet Willie), een nummer op dat album
 ''Keep On Smilin''' (John Paul Young), een nummer uit 1976 van de Schots-Australische zanger John Paul Young